Houngbo ist der Familienname folgender Personen:
 Gilbert Houngbo (* 1961), togoischer Ministerpräsident
 Marc Houngbo (* 1989), beninischer Tennisspieler